Río Esperanza kan syfta på följande platser:

Chile 

 Río Esperanza (vattendrag i Chile), Región de Magallanes y de la Antártica Chilena,

Ecuador 

 Río de Chone, vattendrag, Manabí, 

Robotskapade Chileförgreningar
Robotskapade Ecuadorförgreningar